Markbach (eine etymologisch ältere Form von Grenzbach) ist ein geographischer Name:

Fließgewässer:
 Markbach (Bayerische Schwarzach), rechter Zufluss des Hammermühlbachs (neben der Bayerischen Schwarzach) vor Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Markbach (Else), linker Zufluss der Else bei Kirchlengern, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Markbach (Flanitz), indirekter linker Zufluss der Flanitz (zum Kleinen Regen) bei Flanitzhütte, Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau; Grenzbach zur Gemeinde Frauenau, Landkreis Regen, beide Kreise in Bayern
 Markbach (Hohbächle Alt), rechter Zufluss des Hohbächle Alt (zum Hohbach (Ooskanal), zum Ooskanal, zum Sandbach) bei Kartung, Gemeinde Sinzheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Markbach (Jägerbach), rechter Zufluss des Jägerbachs (zum Haareckbach, rechter Oberlauf des Neuhausbachs, zur Illach)  im Oberen Lindegger See, Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Markbach (Lech), rechter Zufluss des Lechs von der Braunarlspitze nahe bei Zug, Gemeinde Lech, Bezirk Bludenz, Vorarlberg 
 Markbach (Maisinger Bach), linker Zufluss des hier noch Wielinger Bach genannten Maisinger Bachs bei Aschering, Gemeinde Pöcking; Grenzbach zur Gemeinde Feldafing; beide Gemeinden im Landkreis Starnberg, Bayern
 Markbach (Michelbach), linker Zufluss des Michelbachs bei Maibach, Stadt Butzbach, Wetteraukreis, Hessen
 Markbach (Sauer), rechter Zufluss der Sauer bei Lembach, Département Bas-Rhin (deutsch Unterelsass), Frankreich
 Markbach (Teufelsbach), mittlerer Oberlauf des Teufelsbachs (zum Großen Regen) nahe der Grafhütte, Gemeinde Bayerisch Eisenstein, Landkreis Regen, Bayern
 Markbach (Trauchgauer Ach), linker Zufluss der Trauchgauer Ach (zum Halblech) vor Trauchgau, Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Sonstiges:
 Markbach und Jagdhäuser Wald, Naturschutzgebiet in der kreisfreien Stadt Baden-Baden und der Gemeinde Sinzheim, Landkreis Rastatt, beide in Baden-Württemberg

Siehe auch
 Grenzbach
 Markgraben